Селіньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр
 Селіньє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура